Tiefenbrunn ist ein Ortsname:
 Tiefenbrunn (Eichigt), Ortsteil der Gemeinde Eichigt, Vogtlandkreis, Sachsen
 Tiefenbrunn (Fürstenberg/Havel), Wohnplatz der Stadt Fürstenberg/Havel
 Tiefenbrunn (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Tiefenbrunn (Rosdorf), Wohnplatz des Ortsteils Mengershausen der Gemeinde Rosdorf, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Tiefenbrunn (Seefeld), Ortsteil der Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern
 Tiefenbrunn (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Tiefenbrunn kann außerdem meinen:
 Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Wohnplatz Tiefenbrunn von Mengershausen in der Gemeinde Rosdorf, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
Tiefbrunn
Tiefbrunnen
Tiefenbrunnen
Tiefenbronn
Tiefenbrunner
 Tiefer Brunnen